A Red Bull Air Race Világkupa 2007-ben ötödik alkalommal került megrendezésre. A szezon április 6-án az Egyesült Arab Emírségekben vette kezdetét, és november 3-án Ausztráliában végződött. A pilóták versenyében az amerikai Mike Mangold és a brit Paul Bonhomme egyaránt negyvenhét pontot szerzett, ám több futamgyőzelmének köszönhetően Mangoldé lett a bajnoki cím.

Versenynaptár

Végeredmény

Repülőgépek 

Csapat: Breitling

Nigel Lamb - MX2

Csapat: Red Bull

Kirby Chambliss - Edge 540

Besenyei Péter - Edge 540

Csapat: Mediterraean Racing Team

Nicolas Ivanoff - Extra 300SR

Alejandro Maclean - Edge 540

Csapat: Cobra

Hannes Arch - Edge 540

Mike Mangold - Edge 540

Csapat: Dragon Racing

Michael Goulian - Edge 540

Sergey Rakhmanin - Edge 540

Csapat: Lobo

Frank Versteegh - Edge 540

Klaus Schrodt - Extra 300S

Csapat: Matador

Paul Bonhomme - Edge 540

Steve Jones - Edge 540

További információk 

 Red Bull Air Race hivatalos honlapja

Red Bull Air Race
Red Bull